Dziecinów (powiat Kozienicki), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië in het district Kozienicki
 Dziecinów (powiat Otwocki), een dorp in de Poolse woiwodschap Mazovië in het district Otwocki